Карлсборг (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Карлсборг — місто у Швеції, у лені Вестра-Йоталанд.